Общество офтальмологов Украины (ООУ), (укр. Товариство офтальмологів України, ТОУ) — всеукраинская общественная организация, которая объединяет специалистов по офтальмологии и смежным медицинским специальностям. Главной целью деятельости ООУ является содействие решению научных и практических проблем в области офтальмологии, распространение опыта украинских специалистов и всестороннему контакту с офтальмологами других стран, защита законных интересов членов ООУ, повышение профессионализма украинских офтальмологов путем повышения их квалификации.

Деятельность 
Издает специализированный журнал «Офтальмологический журнал»  

Проводит главные специализированные офтальмологические конференции в Украине:

— Съезд офтальмологов Украины 1 раз в 4 года (по четным годам). Проводятся в Одессе на базе ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»,

— «Филатовские чтения» ежегодно, кроме годов проведения Съезда офтальмологов Украины. Проводятся в Одессе на базе ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»,

— Межобластная конференция «Актуальные вопросы офтальмологии» ежегодно. Проводятся в областных центрах совместно с областными подразделениями ООУ. Место проведения меняется каждый год.

Участие в международных офтальмологических конференциях и конгрессах в виде отдельных секций ООУ:

2009 год — VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Федоровские чтения — 2009» , г. Москва, РФ.

2018 год — Всемирный офтальмологический конгресс, Барселона, Испания (WOC 2018)

2020 год — Всемирный офтальмологический конгресс, Кейптаун, ЮАР (WOC 2020 Virtual)

2020 год — «Случаи лечения в офтальмологии», Познань, Польша (Case reports in ophthalmology 2020)

Правление 
Руководящими органами ООУ является Съезд и Правление. Высшим органом Общества является Съезд, который созывается Правлением не реже одного раза в четыре года.

Президиум ООУ

Президент — Пасечникова Наталья Владимировна (Одесса), чл.-кор. НАМН Украины, д. м. н., Заслуженный врач Украины.

Вице-президенты:

Рыков Сергей Александрович (Киев), д.м.н., профессор,

Пономарчук Валерий Семенович (Одесса) д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь — Мирненко Валерия Викторовна (Одесса)

Членство в международных организациях 
ООУ состоит в Международном совете офтальмологии (International Council of Ophthalmology) 

 Сайт: http://www.tou.org.ua/ 

Общественные организации Украины
Медицинские организации